Grimpe kan som auktorsförkortning betyda:

 Georg Grimpe
 Georg von Grimpe

Robotskapade auktorsförkortningar